Chut ! est une nouvelle  d'Anton Tchekhov parue en 1886.
 Chut ! est un film français réalisé par Jean-Pierre Mocky et sorti en 1971.
 Chut... ! est un film documentaire français réalisé par Alain Guillon et Philippe Worms et sorti en 2020.